Graule peut désigner :
 Danièle Graule dite « Dani » (1944-2022), chanteuse et comédienne française ;
 Vincent Graule (1904-1990), joueur français de rugby à XV.

Voir aussi